Gary Ablett, Engels voetballer
Leslie Ablett, Brits waterpolospeler